

Імена 
 Юрій Ткач —  український діаспорний перекладач з Австралії
 Юрій Ткач — український комік зі Студії «Квартал 95»